Чемпіонат Шотландії з футболу 1954—1955 — 58-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 11 вересня 1954 та фінішував 30 квітня 1955. Свій перший титул чемпіона здобув «Абердин».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1955
Шотландія
Шотландія